Deck peut désigner :
 Bernard Deck, un dirigeant de presse catholique français,
 Inspectah Deck, un rappeur, producteur de musique et acteur américain,
 Julia Deck (1974-), écrivain française,
 Théodore Deck, un céramiste français,

 le deck, un paquet de cartes (jeu de cartes à collectionner)

Homonymie de patronyme